Daněk oder Danek ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Danek (* 1986), österreichischer Basketballspieler
 Georg Danek (* 1957), österreichischer Altphilologe
 Ludvík Daněk (1937–1998), tschechoslowakischer Leichtathlet
 Lukáš Daněk (* 1997), tschechischer Nordischer Kombinierer 
 Michal Daněk (* 1983), tschechischer Fußballspieler
 Miroslav Daněk, tschechoslowakischer Skispringer
 Oldřich Daněk (1927–2000), tschechischer Dramatiker, Regisseur und Drehbuchautor
 Václav Daněk (* 1960), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Vinzenz Danek (1826–1893), böhmischer Maschinenfabrikant
 Willy Danek (1904–1972), österreichischer Schauspieler
 Włodzimierz Danek (1943–2022), polnischer Sportschütze

Danek bezeichnet
 die persische Gewichts- und Münzeinheit Dāng
 Danek (Riesengebirge) (Dangelshübel), einen 755 m hohen Berg im Riesengebirge, im Südwesten von Szklarska Poręba (Schreiberhau), Polen